La Copa Argentina 2015-2016 è stata la 7ª edizione del torneo a eliminazione diretta nazionale di calcio argentino organizzato dalla AFA. Il torneo ha preso avvio il 29 gennaio 2016 per concludersi il 15 dicembre dello stesso anno con la vittoria del River Plate, che ha battuto in finale il Rosario Central con il risultato di 4-3. Il River Plate, oltre al titolo, si è così aggiudicato il diritto di partecipare alla Supercopa Argentina 2016 (dove affronterà la vincitrice della Primera División 2016) e a disputare la Copa Libertadores 2017.

Il torneo ha visto la partecipazione di 75 squadre appartenenti a tutte le categorie del futbol argentino, strutturandosi principalmente in una prima fase a livello regionale (Fase Preliminar Regional) che ha visto come protagoniste squadre del Federal A e Federal B, ed in una successiva fase a livello nazionale organizzata con un tabellone "tennistico" composto da 64 squadre:
 le 30 squadre della Primera División 2016;
 le migliori 12 squadre nella classifica finale della Primera B Nacional 2015;
 la squadra vincitrice della Primera B Metropolitana 2015 insieme alle 4 squadre che hanno preso parte alle semifinali dei playoff per la promozione in Primera B Nacional;
 le migliori 4 squadre classificatesi nella Primera C Metropolitana 2015;
 le migliori 2 squadre nella classifica della Primera D Metropolitana 2015;
 le 11 squadre che hanno vinto le rispettive sfide nella fase preliminare regionale.

Fase preliminare regionale 
Alla Fase Preliminar Regional hanno partecipato un totale di 22 squadre provenienti dalle zone più interne del territorio argentino. Il sistema di selezione di queste squadre è stato affidato al Consejo federal dell'AFA, cioè l'organo responsabile dell'organizzazione dei campionati della zona interior del calcio argentino. Le 22 squadre sono quindi state divise in due gruppi (Gruppo A e Gruppo B), sfidandosi in doppi confronti di andata e ritorno (con calci di rigore senza tempi supplementari in caso di pareggio), dai quali ne sono uscite le 11 squadre che hanno acquisito il diritto di accedere alla fase ad eliminazione diretta.

Gruppo A 
Nel Gruppo A il Consejo federal ha inserito 16 squadre:
 Torneo Federal A:
 le 4 squadre uscite sconfitte dalla "Quinta fase" ( -  -  - );
 le 2 squadre uscite sconfitte dalla "Sexta fase" ( - );
 la squadra uscita sconfitta dalla "Septima fase" ().
 Torneo Federal B:
 le 6 squadre uscite sconfitte dalla "Cuarta fase" ( -  -  -  -  - );
 le 3 squadre uscite sconfitte dalla "Quinta fase" ( -  - ).

Gruppo B 
Nel Gruppo B sono state inserite 6 squadre
 Torneo Federal A:
 Le 2 squadre che hanno ottenuto la promozione nella Primera B Nacional 2016 ( - )
 La squadra che è uscita sconfitta dalla "Cuarta fase" e che aveva ottenuto la miglior posizione in classifica nella "Segunda fase" ().
 Torneo Federal B:
 Le 3 squadre che sono state promosse nel Torneo Federal A 2016 ( -  - ).

Fase finale ad eliminazione diretta

Tabellone

Finale

Semifinali

Quarti di finale

Ottavi di finale

Sedicesimi di finale

Trentaduesimi di finale

Classifica capocannonieri

Note

Voci correlate 
 Campionato argentino di calcio
 Copa Argentina

Calcio nel 2013
Calcio nel 2014
2013-2014